Ciao steht für:

 Ciao (Film), einen Film aus dem Jahr 2008
 ciao (Gruß), ein italienisches Grußwort der informellen Kommunikation
 Piaggio Ciao, ein Kleinkraftrad
 ciao.de, den Namen eines Verbraucherportals
 Ciao Telecom, ein US-amerikanisches Technologieunternehmen
 Component-Integrated ACE ORB, den Namen einer CORBA-basierten Middleware
 den Namen des Maskottchens der WM von 1990, siehe Fußball-Weltmeisterschaft/Maskottchen
 Ciao (Magazin), ein japanisches Manga-Magazin

Siehe auch:

 Tschau
 Zschau
 Chau
 Chow